Sultandağı (district), een district van de Turkse provincie Afyonkarahisar
 Sultandağı (stad), de hoofdplaats van het district